Мико́ла Олекса́ндрович Мордю́к ( — ) — солдат Збройних сил України.

Короткий життєпис 
Гранатометник 2-ї роти 1-го батальйону, 93-тя окрема механізована бригада. Побував в короткотерміновій відпустці, після чого повернувся до розташування частини — під Іловайськ.

Зник безвісти під Іловайськом під час прориву з оточення, на перехресті доріг з села Побєда до Новокатеринівки (Старобешівський район) поруч зі ставком. Перебував в «Уралі» з іще одним солдатом, при обстрілі вистрибнули.

Перебував у списках зниклих безвісти та полонених. Невідомі кілька разів дзвонили родині, вимагаючи кошти, й обіцяли допомогти повернути Миколу. Похований на Краснопільському цвинтарі під Дніпропетровськом як тимчасово невстановлений захисник України.

Без брата лишилась сестра Тетяна.

Джерела 
 Мордюк Микола Олександрович
 Поіменний список 
 http://fakty.ua/205467-polevaya-pochta-faktov 

Уродженці Запоріжжя
Померли в Старобешівському районі
Поховані на Краснопільському цвинтарі